Championship League 2010 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i omgångar under perioden 4 januari - 25 mars 2010 i Crondon Park Golf Club i Essex, England.

Format
Turneringen avgjordes genom gruppspel i sju grupper om vardera sju spelare, där alla mötte alla inom gruppen. De fyra högst placerade spelarna möttes därefter i semifinal och final. De sju finalsegrarna kvalificerade sig för Winners group, varifrån vinnaren (Marco Fu) kvalificerade sig för Premier League hösten 2010.

De sju grupperna avgjordes efter varandra, och de fyra högst placerade spelarna (förutom vinnaren) i varje grupp kvalificerade sig för spel i "nästa" grupp. Teoretiskt sett kunde alltså en spelare ha spelat i alla sju grupperna, detta skedde dock inte.

Alla matcher i såväl gruppspel som slutspel avgjordes i bäst-av-5 frames. Detta var en förändring jämfört med tidigare år, då gruppspelsmatcherna hade spelats i bäst-av-4 frames, och alltså kunde sluta oavgjort.

Grupp 1
Grupp 1 spelades 4 och 5 januari 2010.

Gruppspel

Slutspel

Stephen Maguire gick vidare till Winners group. Mark Selby, Ali Carter, Judd Trump och John Higgins gick vidare till Grupp 2.

Grupp 2
Grupp 2 spelades 6 och 7 januari 2010. Nya spelare i gruppen var Marco Fu, Neil Robertson och Ronnie O'Sullivan.

Gruppspel

Slutspel

John Higgins gick vidare till Winners group. Neil Robertson, Ali Carter, Judd Trump och Marco Fu gick vidare till Grupp 3.

Grupp 3
Grupp 3 spelades 18 och 19 januari 2010. Nya spelare i gruppen var Stephen Hendry, Mark Allen och Joe Perry.

Gruppspel

Slutspel

Judd Trump gick vidare till Winners group. Mark Allen, Ali Carter, Neil Robertson och Marco Fu gick vidare till Grupp 4.

Grupp 4
Grupp 4 spelades 20 och 21 januari 2010. Nya spelare i gruppen var Mark Williams, Peter Ebdon och Liang Wenbo.

Gruppspel

Slutspel

Marco Fu gick vidare till Winners group. Peter Ebdon, Neil Robertson och Mark Williams gick vidare till Grupp 5. Mark Allen stod över Grupp 5 och gick istället vidare till Grupp 6.

Grupp 5
Grupp 5 spelades 8 och 9 februari 2010. Nya spelare i gruppen var Jamie Cope, Barry Hawkins, Ricky Walden och Liang Wenbo. Mark Allen skulle ha spelat i denna grupp, men stod över eftersom han var tvungen att spela uppvisningsmatcher i Kina, och gick istället in i Grupp 6.

Gruppspel

Slutspel

Neil Robertson gick vidare till Winners group. Jamie Cope, Peter Ebdon, Barry Hawkins och Mark Williams gick vidare till Grupp 6.

Grupp 6
Grupp 6 spelades 10 och 11 februari 2010. Nya spelare i gruppen var Joe Swail och Stuart Bingham, samt Mark Allen som hade stått över Grupp 5 eftersom han var tvungen att spela uppvisningsmatcher i Kina.

Gruppspel

Slutspel

Mark Allen gick vidare till Winners group. Jamie Cope, Peter Ebdon, Joe Swail och Mark Williams gick vidare till Grupp 7.

Grupp 7
Grupp 7 spelades 22 och 23 mars 2010. Nya spelare i gruppen var Ding Junhui, Michael Holt och Steve Davis.

Gruppspel

Slutspel

Jamie Cope gick vidare till Winners group.

Winners group
Winners group spelades 24 och 25 mars 2010. Deltagare i gruppen var de sju segrarna från Grupp 1-7.

Gruppspel

Slutspel

I och med segern kvalificerade sig Marco Fu för Premier League 2010.

Externa länkar
Officiell sida

Referenser

Snookersäsongen 2009/2010
Championship League
2010 i Storbritannien